Feodora z Saksonii-Meiningen (1879–1945)
 Feodora z Saksonii-Meiningen (1890–1972)